Bencani (Oprtalj), een plaats in de gemeente Oprtalj in de Kroatische provincie Istrië
 Benčani (Višnjan), een plaats in de gemeente Višnjan in de Kroatische provincie Istrië